People (anglicky lid, lidé) může znamenat:

 People (časopis), americký společenský týdeník
 PEOPLE, původní název Zelené strany Spojeného království
 People!, americká rocková skupina
 People (Animal Collective), deska skupiny Animal Collective
 People (Barbra Streisandová), deska Barbry Straisandové
 People's Choice Awards, televizní ceny
 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organizace na ochranu zvířat

Externí odkazy